Puchar Włoch w piłce nożnej kobiet () – cykliczne rozgrywki piłkarskie kobiet o charakterze pucharu krajowego we Włoszech. Organizowane co sezon przez Włoski Związek Piłki Nożnej (FIGC) i przeznaczone są dla krajowych kobiecych klubów piłkarskich. Najważniejsze po Serie A piłkarskie rozgrywki kobiet w kraju.

Format 
Format rozgrywek był wiele razy zmieniany. W rozgrywkach uczestniczą kobiece kluby występujące w Serie A i Serie B Mistrzostw Włoch. Obecnie wszystkie rywalizacje od rundy pierwszej do półfinału składają się z dwóch meczów. Jedynie finał rozgrywany bez rewanżu. Zwycięzca kwalifikuje się do dalszych gier, a pokonany odpada z rywalizacji. W wypadku kiedy w regulaminowym czasie gry padł remis zarządza się dogrywkę, a jeśli i ona nie przyniosła rozstrzygnięcia, to dyktowane są rzuty karne. Od sezonu 2020/21 rozgrywki składają się z 5 etapów: rundy wstępnej, rundy eliminacyjnej w 8 grupach (po 3 zespoły), ćwierćfinałów, półfinałów i finału.

Historia 
Rozgrywki pucharowe rozpoczęły się w marcu 1971 roku przed rozpoczęciem mistrzostw Serie A i zakończyły się w następnym roku kalendarzowym (1972) tylko ze względów organizacyjnych, mimo że został zdefiniowany jako turniej sezonu 1971. Turniej był pierwszą edycją w historii Pucharu włoskiej piłki nożnej kobiet. Rozgrywki organizowane przez Włoski Związek Piłki Nożnej Kobiet (FFIGC – Federazione Femminile Italiana Giuoco Calcio), a pierwszy trofeum zdobyła ACF Roma, która pokonała w finale Fiorentinę 1:0. Od 1985 rozgrywki odbywają się systemem jesień–wiosna. Od tego momentu Puchar Włoch jest rozgrywany regularnie co sezon.

Zwycięzcy i finaliści 

Uwagi:
 wytłuszczono nazwy zespołów, które w tym samym roku wywalczyły mistrzostwo i Puchar kraju,
 kursywą oznaczone zespoły, które w meczu finałowym nie występowały w najwyższej klasie rozgrywkowej.
 skreślono rozgrywki nieoficjalne.

Statystyki

Klasyfikacja według klubów 
W dotychczasowej historii oficjalnych rozgrywek o Puchar Włoch na podium oficjalnie stawało w sumie 24 drużyn. Liderem klasyfikacji jest Torres CF, który zdobył 8 Pucharów.

Stan na 31.05.2021.

Klasyfikacja według miast 
Siedziby klubów: Stan na 31.05.2021.

Zobacz też 
 Superpuchar Włoch

Przypisy

Bibliografia 
 Lista Finałów Pucharu w bazie RSSSF 
 
 Puchar Włoch na stronie FIGC 
 

Rozgrywki piłkarskie kobiet we Włoszech